Куэвас-дель-Кампо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баса. Занимает площадь 97 км². Население — 2054 человека (на 2010 год). Расстояние — 32 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады